een gangmaakmotor, zie stayeren
een schaatser van lange afstanden, zie stayer (schaatsen)